Them:

 Them — северо-ирландская группа
 Them — альбом Кинга Даймонда 1988 года